Yueyang ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die bezirksfreie Stadt Yueyang (岳阳市) in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Yueyang;
 den in deren Verwaltungsgebiet gelegenen Kreis Yueyang (岳阳县), siehe Yueyang (Kreis);
 die Großgemeinde Yueyang (岳阳镇) im Kreis Gu in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Yueyang (Gu);
 das Straßenviertel Yueyang (岳阳街道) im Stadtbezirk Songjiang der Stadt Shanghai, siehe Yueyang (Songjiang).